Узунджи (), до 2016 року Колхо́зне () —  село в Україні, у Балаклавському районі Севастопольської міськради. Населення становить 9 осіб.

Населені пункти Балаклавського району
Населені пункти Криму, що підлягають перейменуванню